Velika nagrada Monaka 1982 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1982. Odvijala se je 23. maja 1982.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Riccardo Patrese
| Brabham-Ford
| 76
| 1:54:11,259
| 2
| 9
|-
! 2
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 75
| Brez goriva
| 5
| 6
|-
! 3
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 75
| Brez goriva
| 7
| 4
|-
! 4
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 75
| +1 krog
| 11
| 3
|-
! 5
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 75
| +1 krog
| 15
| 2
|-
! 6
| 5
|  Derek Daly
| Williams-Ford
| 74
| Menjalnik
| 8
| 1
|-
! 7
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 73
| Zavrten
| 4
|  
|-
! 8
| 4
|  Brian Henton
| Tyrrell-Ford
| 72
| +4 krogi
| 17
|  
|-
! 9
| 29
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 70
| +6 krogov
| 19
|  
|-
! 10
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 69
| Vzmetenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Ford
| 64
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-Ford
| 56
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 49
| Turbo
| 13
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 35
| El. sistem
| 10
|  
|-
! Ods
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-Ford
| 31
| Diferencial
| 14
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 29
| Obnašanje
| 18
|  
|-
! Ods
| 25
|  Eddie Cheever
| Ligier-Matra
| 27
| Puščanje olja
| 16
|  
|-
! Ods
| 10
|  Eliseo Salazar
| ATS-Ford
| 22
| Okvara
| 20
|  
|-
! Ods
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 14
| Zavrten
| 1
|  
|-
! Ods
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 4
| Pog. gred
| 3
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Mauro Baldi
| Arrows-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Jan Lammers
| Theodore-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 17
|  Jochen Mass
| March-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Jean-Pierre Jarier
| Osella-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 14
|  Roberto Guerrero
| Ensign-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 36
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 32
|  Riccardo Paletti
| Osella-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 18
|  Raul Boesel
| March-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 20
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 19
|  Emilio de Villota
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Riccardo Patrese 1'26.354

Formula 1 sezona 1982
1982